Vilaça ist der Name von:

 Vilaça (Braga), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Braga, Portugal

Vilaça ist der Familienname folgender Personen:

 José Luís da Cruz Vilaça (* 1944), portugiesischer Jurist, Politiker, Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof und Richter am Europäischen Gerichtshof erster Instanz
 Marcos Vilaça (* 1939), brasilianischer Journalist und Schriftsteller
 Vasco Vilaça (* 1999), portugiesischer Triathlet